Липськ, Ліпськ (, ) — слов'янський топонім



Берестейська область 
 Липськ — село в Ганцевицькому районі
 Липськ — село в Ляховицькому районі

Вітебська область 
 Липськ — село в Докшицькому районі

Мінська область 
 Липськ — село в Пуховицькому районі

Могильовська область 
 Липськ — село в Круглянському районі

Липськ (, , ) — назва міста Лейпцига, прийнята в деяких слов'янських країнах.

Ліпськ — місто Августівського повіту Підляського воєводства
 Гміна Ліпськ — гміна Августівського повіту Подляського воєводства